Wallé ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Anton Wallé (1807–1876), deutscher Architekt und Lehrer
 Peter Wallé (1845–1904), deutscher Architekt, Kunsthistoriker und Publizist

Siehe auch:
 Walle